Tarantino peut être :
 le nom italien du tarentin, langue parlée dans la province de Tarente en Italie ;
 Gaëtan Tarantino (1977-), artiste belge ;
 Luigi Tarantino (1972-), escrimeur italien ;
 Quentin Tarantino (1963-), réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain ;
 (8798) Tarantino, astéroïde.